Алекса́ндр Я́ковлевич Юро́вский:
 Юровский, Александр Яковлевич (1904—1986) — советский контр-адмирал.
 Юровский, Александр Яковлевич (1921—2003) — советский сценарист, доктор наук.